Bjelica puede referirse a: 

Nemanja Bjelica (1988 n.), jugador de baloncesto serbio.
Nenad Bjelica (1971 n.), jugador de fútbol croata.
Milko Bjelica, (1984 n.), jugador de baloncesto serbio.